Meine Tante, deine Tante steht für:
 ein Kartenglücksspiel, siehe Stoß (Glücksspiel)
 Meine Tante – deine Tante (1927), ein deutscher Stummfilm des Regisseurs Carl Froelich aus dem Jahr 1927
 Meine Tante, deine Tante (1939), ein deutscher Spielfilm des Regisseurs Carl Boese aus dem Jahr 1939
 Meine Tante – Deine Tante (1956), ein deutscher Spielfilm des Regisseurs Carl Boese aus dem Jahr 1956